Als Pfriemschnecke werden bezeichnet:
 Pfriemschnecken (Eulimidae), eine Familie ausschließlich parasitischer Schnecken mit meist pfriemenförmigem Gehäuse
 Fechterschnecken (Strombus, im 18. und 19. Jahrhundert übliche Bezeichnung)

Siehe auch
 Pfriemenschnecke (Terebra subulata)